Гасансу (, до 1992 года — Кировка) — село в Гасансуинском административно-территориальном округе Акстафинского района Азербайджана.

Этимология 
Село получило название о протекающей вблизи реки.

Село было основано с названием Алексеевка, однако, в послевоенные годы получило название Кировка в честь С. М. Кирова.

История 
С 24 января 1939 года село входило в состав Акстафинского района, который 4 декабря 1959 года был ликвидирован, а населённый пункт передан в состав Казахского района.

Согласно административному делению 1961 и 1977 года село Кировка входило в Калининкендский поселковый (до 1966 — сельский) совет Казахского района Азербайджанской ССР.

24 апреля 1990 года село передано в состав новообразованного Акстафинского района. 29 декабря 1992 года селу Кировка присвоено название Гасансу.

В 1999 году в Азербайджане была проведена административная реформа и внутри Гасансуинского административно-территориального округа был учрежден Гасансуинский муниципалитет Акстафинского района.

География 
Гасансу расположен на берегу одноимённой реки.

Село находится в 6 км от райцентра Другой и в 439 км от Баку. Ближайшая железнодорожная станция — Татлу.

Село находится на высоте 375 метров над уровнем моря.

Население 
 

Население преимущественно занимается выращиванием винограда и животноводством.

Климат 

Среднегодовая температура воздуха в селе составляет +13,9 °C. В селе полупустынный климат.

Инфраструктура 
В советское время в селе располагались средняя школа, клуб, библиотека и медицинский пункт.

В селе расположены почтовое отделение, средняя школа, детский ясли-сад, 2 библиотеки, дом культуры, клуб, медицинский пункт.

Примечания 

Населённые пункты Агстафинского района